

Agricoltura 
 Domat – cultivar di olivo turca

Persone 
 Jean Domat (1625-1696) – scrittore e giureconsulto francese

Geografia

Svizzera 
 Domat/Ems – comune nella regione Imboden (Canton Grigioni)

Pagine correlate 
Domats – comune francese nel dipartimento della Yonne (Borgogna-Franca Contea)